Ramazzotti:
 Eros Ramazzotti (* 1963, Cinecittà, Roma), prolific muzician italian din toate timpurile
 Gianluca Ramazzotti (* 1970, Roma), un actor italian

Nume de familie italiene